«Bonneau» puede referirse a:
 Bonneau, localidad estadounidense del estado de Carolina del Sur.  
 Bonneau, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Saint-Louis-du-Nord.